«Акхисар Беледийеспор» () — профессиональный турецкий футбольный клуб из города Акхисар. Основан в 1970 году. Клубные цвета: чёрный, зелёный и жёлтый. Домашние матчи проводит на стадионе «Спор Тото Акхисар».

История 

Клуб был основан 8 апреля 1970 года Йылмазом Атабарутом. Основными клубными цветами решённо было сделать чёрный, зелёный и жёлтый. Их первое продвижение пришлось на 2008 год, когда они вышли во Вторую лигу (третья по значимости лига Турции). В сезоне 2009-10 «Акхисар» заработал повышение в Турецкую первую лигу.

История выступлений

Текущий состав 

По состоянию на 31 января 2019 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Достижения 
 Первая лига
 1 место: 2012
 Вторая лига
 1 место: 2010
 Кубок Турции
 Обладатель: 2017/18
 Финалист: 2018/19
 Суперкубок Турции
 Обладатель: 2018
 Финалист: 2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Турции
ФК «Акхисар Беледиеспор»